Maio – isola di Capo Verde
Maio – isola della Guinea-Bissau
Maio – 'Ndrina di San Martino di Taurianova
MAIO – acronimo di Mobile Allocation Index Offset

Pagine correlate
Di Maio

Altri progetti